СКА — российский хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах 2014/2015 и 2016/2017.

Система клуба включает в себя команды СКА (КХЛ), «СКА-1946», «СКА-Варяги» и «СКА-Карелия» (Молодёжная хоккейная лига), «СКА-Нева» (Всероссийская хоккейная лига).

Названия 
 1946/47 — 1947/48 — ДО им. С. М. Кирова
 1948/49 — 1952/53 — ЛДО
 1953/54 — 1956/57 — ОДО
 1957/58 — 1958/59 — СКВО
 1959/60 — 1990/91 — СКА Ленинград
 С 1991/92 по н.в. — СКА Санкт-Петербург

Аббревиатуры в названиях означают: ДО — Дом офицеров; ЛДО — Ленинградский Дом офицеров; ОДО — Окружной Дом офицеров; СКВО — Спортивный клуб военного округа; СКА — Спортивный клуб армии.

История

Советский период 
В конце 1946 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принял решение о проведении чемпионата СССР по канадскому хоккею. С 1946 года ведут свою родословную все старейшие хоккейные клубы России — ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и СКА. Клуб участвовал в чемпионатах страны на высшем уровне с сезона 1946/47 (1-й чемпионат СССР). Первым названием команды стало «Дом Офицеров им. С. М. Кирова», а возглавил команду Геннадий Дмитриев. Первый матч ленинградцы провели против ВВС МВО. Пропустив сезон 1947/48, возобновив через год выступление в классе «Б». В элиту команда, переименованная в «Ленинградский Дом Офицеров» (ЛДО), вернулась в 1950 году и оставалась в ней вплоть до 1991 года.

В 1954 году ЛДО занял четвёртое место в чемпионате, лишь на два очка отстав от ставшего третьим «Зенита» (Москва), а нападающий команды Беляй Бекяшев стал лучшим бомбардиром чемпионата, забросив 34 шайбы. Сезон 1955/56 «Окружной Дом Офицеров» (ОДО — новое название команды) начал удачно, выиграв 9 из 10 первых матчей, но затем сбавил темпы и вновь завершил сезон на четвёртом месте. В то же время хоккеисты из Ленинграда были вызваны в сборную СССР для участия во Всемирных зимних студенческих играх, где советские спортсмены стали победителями. В 1957 году команда вновь была переименована, на этот раз в «Спортивный клуб военного округа» (СКВО) и выступала под этим названием два сезона. В 1959 году команда получила своё окончательное название — СКА.

В 1963 году команду возглавил известный в прошлом голкипер Николай Пучков, который возглавлял её с незначительными перерывами почти двадцать лет. В основу своей тактики новый тренер положил принцип надёжной игры в обороне и подбирал игроков, соответствующих этой тактике. В том же году команду пополнила пятёрка из расформированной команды СКА из Калинина. В сезоне 1966/67 СКА вновь стал четвёртым, а на следующий год дошёл до финала Кубка СССР, где уступил лучшему клубу страны ЦСКА. В 1970 году ленинградцы добились первого международного успеха, выиграв старейший хоккейный турнир Кубок Шпенглера.

В сезоне 1970/71 СКА впервые в сезоне выиграл медали чемпионата СССР, став бронзовым призёром первенства. В решающем матче армейцы со счётом 4:3 победили московский «Спартак». В том же году СКА вновь дошёл до финала Кубка СССР (одолев в полуфинале ЦСКА со счётом 7:5), но в финале уступили «Спартаку». Завершили год ленинградцы второй подряд победой в Кубке Шпенглера. Успехи команды привели к тому, что в состав сборной СССР на чемпионат мира 1972 вошли ленинградские армейцы: центральный нападающий Вячеслав Солодухин, вратарь Владимир Шеповалов и тренер Николай Пучков. После этих достижений в игре СКА наступил спад и он откатился в середину турнирной таблицы, а единственным успехом команды во второй половине 1970-х стал третья победа в Кубке Шпенглера в 1977 году. Именно в эти годы в СКА начинали карьеру выдающиеся хоккеисты Алексей Касатонов и Николай Дроздецкий (вскоре ставший одним из лучших хоккеистов страны).

Следующего успеха в чемпионатах СССР СКА добился в 1987 году, когда под руководством Валерия Шилова во второй раз в истории выиграл бронзовые медали (при Шилове армейцы делали ставку на агрессивный атакующий хоккей). Этому успеху способствовало возвращение в команду Николая Дроздецкого. Этот успех стал последним в советской истории СКА.

Чемпионат России и КХЛ 
Новая страница в истории СКА связана с именем легендарного Бориса Михайлова, который возглавил клуб в 1992 году. Национальный чемпионат после распада СССР получил название Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) и стал разыгрываться по системе плей-офф. В целом 1990-е годы не принесли славы как СКА, так и всему отечественному хоккею.

В 2007 году команду впервые возглавил иностранец: американский тренер Барри Смит, имеющий опыт работы в НХЛ. Под его руководством СКА регулярно выходил в плей-офф образованной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако дальше четвертьфинала продвинуться так и не сумел. В 2010 году СКА выиграл первый за много лет трофей, завоевав свой четвёртый Кубок Шпенглера, со счётом 4:3 обыграв в финале сборную Канады. К тому времени стали появляться предпосылки к превращению СКА в один из ведущих клубов КХЛ: команда стала спонсироваться «Газпромом», а в её составе выступали такие известные хоккеисты как Максим Сушинский, Максим Афиногенов и Алексей Яшин. В то же время стало зарождаться хоккейное противостояние: петербургского СКА и московского ЦСКА.

В 2012 году армейцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина, но уступили московскому «Динамо». В следующем году команду пополнил один из ведущих хоккеистов страны Илья Ковальчук, вскоре ставший лидером и капитаном команды. Армейцы очень мощно провели регулярный чемпионат, и опередив на 11 очков ближайшего соперника впервые в выиграли Кубок Континента. В плей-офф СКА дошёл до финала конференции, а нападающий Виктор Тихонов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина (он же стал лучшим игроком победного для сборной России чемпионата мира 2014).

В сезоне 2014/15 команда под руководством Вячеслава Быкова впервые в истории выиграла Кубок Гагарина. Это победа позволила СКА впервые в истории стать чемпионом России. Особенно драматичной на пути к победе стала полуфинальная серия с московскими армейцами, в ходе которой СКА уступал в серии со счётом 0:3, но сумел переломить исход противостояния в свою пользу. В 2016 году команду возглавил главный тренер сборной России Олег Знарок, который снова привёл СКА к победе в Кубке Гагарина (в финале был обыгран магнитогорский «Металлург»).

В Сезоне 2017/2018 армейцы выиграли Кубок Открытия а также установили два рекорда КХЛ — 20 побед на старте сезона и 20 побед подряд в регулярном чемпионате, побив рекорд «Авангарда». Заняли 1 место в регулярном чемпионате и выиграли Кубок Континента. В плей-офф были обыграны «Северсталь» 4-0 и «Локомотив» 4-1. В финале конференции СКА уступил ЦСКА 2-4.

В Сезоне 2018/2019 СКА заняли второе место в регулярном чемпионате, набрав 103 очка за 62 матча. В плей-офф СКА дошёл до полуфинала. Но уступили в серии московским армейцам со счетом 3-4. Никита Гусев стал лучшим в регулярном чемпионате по системе гол+пас, набрав 82 очка

4 января 2022 года главным тренером СКА стал вице-президент команды Роман Ротенберг. По итогам кадровых перестановок руководивший командой Валерий Брагин стал старшим тренером команды.

Результаты выступлений

СССР

МХЛ и Суперлига

КХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона. С сезона 2018/19 за победу стали начислять не 3 очка, как ранее, а 2. Поэтому итоговая сумма очков приведена из расчета 2 очка за любую победу и по одному очку за поражение в овертайме и по буллитам. Золотой строкой выделены победные сезоны в кубке Гагарина.

Достижения клуба

Континентальная хоккейная лига 
Кубок Гагарина
 Обладатель (2): 2014/2015, 2016/2017

Кубок Западной конференции
 Обладатель (2): 2014/2015, 2016/2017
 Финалист (7): 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022

Кубок Континента
 Обладатель (3): 2012/2013, 2017/2018, 2022/2023
 
Кубок Открытия
 Обладатель (2): 2017, 2018
 Финалист: 2019

Первенство КХЛ
 Победитель (2): 2014/2015, 2016/2017
 Бронзовый призёр (6): 2012/2013, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022

Чемпионат СССР и чемпионат России 
 Чемпион: 2016/2017
 Серебряный призёр (2): 2014/2015, 2019/2020
 Бронзовый призёр (5): 1970/71, 1986/87 / 2012/2013, 2017/2018, 2018/2019

Кубок СССР 
 Финалист (2): 1968, 1971

Международные турниры 
Кубок Шпенглера (Швейцария)
 Обладатель (4): 1970, 1971, , 2010

Кубок Бухареста (Румыния)
 Обладатель: 1968

Международный турнир на призы газеты «Советский спорт» (зональный турнир) (Ленинград, СССР)
 Победитель (2): 1974, 1983

Международный осенний турнир (Ленинград, Уфа, СССР)
 Победитель (2): 1977, 1978

Турнир «Motorol-83» (Норвегия)
 Победитель: 1983

Международный турнир в Ленинграде (СССР)
 Победитель: 1990

Турнир «OWI GOLD CUP-1993» (ФРГ)
 Обладатель: 1993

Турнир «Satakunta» (Финляндия)
 Победитель: 2001

«Турнир им. Н. Г. Пучкова» (Санкт-Петербург, Россия)
 Победитель (7): 2008, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

 (Швейцария)
 Победитель: 2009

Открытый Кубок Донбасса (Украина)
 Обладатель : 2011.

 (Казахстан)
 Обладатель: 2012

Кубок Латвийской железной дороги (Латвия)
 Обладатель: 2013

Турнир «Tournament Hameenlinna» (Финляндия)
 Победитель: 2013.

Кубок Республики Башкортостан (Уфа, Россия)
 Обладатель: 2014

Турнир «Sochi Hockey Open» (Сочи)
 Победитель: 2018.

Национальные турниры 
Турнир «Sochi Winter Cup» (Сочи)
 Победитель: 2022

Турниры Вооруженных сил 
Спартакиада дружественных армий (СКДА)
 Победитель (3): 1975, 1985, 1987

Первенство Вооруженных сил СССР 
 Чемпион (8) : 1967, 1969, 1971, 1975, 1976, 1979, 1980, 1986

Кубок Вооруженных сил СССР
 Обладатель (2): 1977, 1978

Турнир команд Вооруженных сил СССР (Москва)
 Победитель: 1976

Цвета клуба

Текущий состав 
 Согласно официального сайта клуба

Руководство и тренерский штаб

Воспитанники 
Источник
Олимпийские чемпионы
 Алексей Касатонов (2) — 1984, 1988
 Николай Дроздецкий — 1984
 Алексей Гусаров — 1988
 Евгений Белошейкин — 1988
 Александр Барабанов — 2018
Чемпионы мира
 Алексей Касатонов (5) — 1981, 1982, 1983, 1986, 1989
 Алексей Гусаров (3) — 1986, 1989, 1990
 Николай Дроздецкий (2) — 1981, 1982
 Евгений Белошейкин — 1986
 Святослав Хализов — 1989
 Сергей Пушков — 1993
 Сергей Шенделев — 1993
 Максим Сушинский — 2008

Воспитанник СКА вратарь Максим Соколов, стал серебряными призёром чемпионата мира 2002 года в Швеции, Максим Соколов признан лучшим вратарём того турнира.

Успехов на международной арене добивались и молодые игроки СКА. Четырнадцать воспитанников молодёжной команды СКА становились чемпионами мира среди молодёжных команд. Десять воспитанников СКА стали чемпионами Европы среди юниоров.

Обладатели Кубка Гагарина 

Вратари
 19  Микко Коскинен 2015, 2017
 30 Игорь Шестеркин 2015, 2017
 33 Илья Ежов 2015
 35 Евгений Иванников 2017

Защитники
 2 Юрий Александров 2015
 3 Динар Хафизуллин 2015, 2017
 5 Роман Рукавишников 2015, 2017
 7 Дмитрий Калинин 2015
 44 Николай Белов 2015
 45 Андрей Кутейкин 2015
 58 Дмитрий Юдин 2015, 2017
 73 Максим Чудинов 2015, 2017
 76 Андрей Ермаков 2015
 77 Антон Белов 2015, 2017
 2 Артем Зуб 2017
 6  Патрик Херсли 2017
 27 Вячеслав Войнов 2017
 28 Андрей Зубарев 2017
 57 Егор Рыков 2017
 44 Егор Яковлев 2017

Нападающие
 9  Тони Мортенссон 2015
 10 Виктор Тихонов 2015, 2017
 17 Илья Ковальчук 2015, 2017
 21  Джимми Эрикссон 2015
 23  Алексей Поникаровский 2015
 29 Илья Каблуков 2015, 2017
 40 Евгений Кетов 2015, 2017
 41  Патрик Торесен 2015
 63 Евгений Дадонов 2015, 2017
 70  Роман Червенка 2015
 71 Антон Бурдасов 2015
 72 Артемий Панарин 2015
 75 Пётр Хохряков 2015
 87 Вадим Шипачёв 2015, 2017
 89 Александр Кадейкин 2015
 94 Александр Барабанов 2015, 2017
 4  Ярно Коскиранта 2017
 12  Стив Мозес 2017
 13 Павел Дацюк 2017
 16 Сергей Плотников 2017
 52 Сергей Широков 2017
 74 Николай Прохоркин 2017
 92 Александр Дергачёв 2017
 93 Александр Хохлачёв 2017
 97 Никита Гусев 2017

Тренеры
 Вячеслав Быков 2015
 Игорь Захаркин 2015
  Олег Знарок 2017
  Харийс Витолиньш 2017

Командные достижения клуба СКА в КХЛ 

 Наибольшее количество побед в регулярном чемпионате : 50 (в сезоне 2022/2023). Тренер — Роман Ротенберг
 Рекорд КХЛ по количеству забитых шайб в одном розыгрыше регулярного чемпионата — 249 голов в 60 играх (сезон 2016/17). Тренер: Олег Знарок
 Самая продолжительная победная серия в истории КХЛ в регулярном чемпионате в основное время с начала сезона: 12 побед в сезоне 2014/15 (c 04.09 по 02.10.2014). Набранные очки: 36. Тренер: Вячеслав Быков
 Самая продолжительная победная серия в истории КХЛ в регулярном чемпионате: 20 побед в сезоне 2017/18, 17 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 2 победы по буллитам (c 21.08.2017 по 09.10.2017). Набранные очки: 57. Тренер: Олег Знарок
 Лучшая разница голов достигнутая в регулярном чемпионате: +135 (сезон 2016/17). Тренер: Олег Знарок
 Рекорд плей-офф КХЛ по числу голов в большинстве: 23, (установлен во втором матче финала плей-офф сезона 2016/17 с магнитогорским «Металлургом»). Тренер: Олег Знарок
 Реализация большинства в 15 матчах подряд (со старта регулярного чемпионата) установлен в матче «Барыс» — СКА 25.09.2017 (сезон 2017/18). Тренер: Олег Знарок
 набрали очки в 31 игре подряд (сезон 2017/18) установлен в игре с «Динамо» Рига 31 октября 2017.

Достижения игроков СКА в КХЛ в играх за клуб 
В играх за СКА на 10 марта 2023 года
 По общему количеству сезонов за СКА в КХЛ Евгений Кетов — 10 сезонов
 По общему количеству игр в КХЛ за СКА Евгений Кетов — 536	игр
 По общему количеству игр в регулярных чемпионатах КХЛ за СКА Евгений Кетов — 440 игр
 По общему количеству игр в плей-офф кубка Гагарина Динар Хафизуллин — 103 игры
 Сухие игры вратарей в КХЛ за СКА Игорь Шестеркин 26 в 124 играх
 Сухие игры вратарей в играх плей-офф за СКА Микко Коскинен 13 в 67 играх
 По общему количеству набранных очков в КХЛ за СКА Никита Гусев — 427 очков (147+280) в 361 игре
 По общему количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ за СКА Никита Гусев — 334 очка (109+225) в 274 играх
 По количеству очков в регулярном чемпионате за сезон среди защитников Александр Никишин — 55 очков (11+44) в 65 играх сезон (2022/2023)
 По общему количеству набранных очков в плей-офф кубка Гагарина за СКА Никита Гусев — 93 (38+55) в 87 играх
 Максимальное количество набранных очков в одном матче Илья Ковальчук — 6(3+3) (25 августа 2016 года в игре СКА — «Салават Юлаев» (7:1), Никита Гусев — 6(1+5) (2 марта 2022 года в игре СКА — «Динамо» Минск (8:3)
 По общему количеству голов в КХЛ за СКА Илья Ковальчук — 161 в 367 играх
 По общему количеству голов в регулярных чемпионатах КХЛ за СКА Илья Ковальчук 138 в 298 играх
 По количеству голов в одном регулярном чемпионате КХЛ за СКА Дмитрий Яшкин — 40 в 67 играх (сезон 2022/2023)
 По общему количеству голов в плей-офф кубка Гагарина за СКА Никита Гусев — 38 в 87 играх
 Рекорд клуба по количеству хет-триков в КХЛ за СКА Илья Ковальчук — 7
 По общему количеству результативных передач в КХЛ за СКА Никита Гусев — 280 передач в 361 игре
 По общему количеству передач в регулярных чемпионатах КХЛ за СКА Никита Гусев — 225 в 274 играх
 По общему количеству передач в плей-офф кубка Гагарина за СКА Никита Гусев — 55 в 87 играх
 Рекорд клуба по количеству игр в одном сезоне за СКА (регулярный чемпионат и плей-офф) Никита Гусев — 80 игр, сезон (2018/2019)
 Рекорд клуба по количеству очков в одном сезоне Никита Гусев 101 очко (26+75) в 80 играх, сезон (2018/2019)
 Рекорд клуба по количеству передач в регулярном чемпионате за один сезон — 65 передача за 62 игры Никита Гусев, сезон (2018/2019)

Лучшие снайперы СКА 
Источник

Список всех главных тренеров

Арены 

С конца 1940-х годов в течение следующего десятилетия основной ареной клуба был стадион «Динамо» на Крестовском острове. Также матчи проходили на футбольном стадионе имени Кирова — площадка размещалась у трибун. С 1960 года в течение семи лет СКА играл на открывшемся после реконструкции стадионе имени Ленина. 17 января 1965 года на нём был сыгран матч против ЦСКА (0:5), на котором впервые в городе собралось более 10 тысяч зрителей — 12 500. 12 февраля 1967 года в игре против «Спартака» Москва (5:4) был установлен рекорд — 13 тысяч зрителей. С осени 1967 года СКА стал играть во Дворце спорта «Юбилейный» вместимостью менее семи тысяч человек. С сезона 1980/81 домашней ареной стал Спортивно-концертный комплекс на проспекте Гагарина. Рекорд посещаемости был установлен 29 ноября 1988 в матче с ЦСКА (2:1) — 12 тысяч зрителей. После закрытия СКК в 1992 году СКА на протяжении почти десяти лет играл в «Юбилейном» или во Дворце спорта СКА (вместимостью менее двух тысяч зрителей). 24 сентября 2001 года клуб впервые выступил в Ледовом дворце (12 300 зрителей). Первоначально посещаемость была низкой. 15 февраля 2003 года на матче со «Спартаком» (6:1) было зафиксировано 12 500 зрителей. Рекорд посещаемости был установлен в матче открытия сезона 6 сентября 2012 года против «Авангарда» (1:2) — 13 000 зрителей. В том сезоне было зафиксировано 18 матчей, когда посещаемость была не менее 12 300 зрителей. Самым посещаемым стал сезон 2014/15 — 499 465 зрителей на 41 игре, средняя посещаемость — 12 180 человек.

Дважды СКА играл на «Газпром Арене», установив европейские рекорды посещаемости: 22 декабря 2018 года 67 770 зрителей на матча с ЦСКА (1:4) и 19 декабря 2019 года 61 810 зрителей на матче с ЦСКА (0:1).

12 октября 2009 года в связи с загруженностью Ледового дворца матч СКА — «Ак Барс» проходил на «Сименс-Арене» в Вильнюсе, Литва.

23 декабря 2010 года в связи участием команд СКА и «Спартак» в Кубке Шпенглера матч между этими командами в рамках КХЛ проходил на «Вайллант Арене» в Давосе, Швейцария.

26 июня 2019 года было объявлено, что домашние игры СКА будет проводить на площадках так называемого «канадского» формата — размера 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки.

В 2023 году планируется открытие нового комплекса «СКА Арена» вместимостью 21 500 зрителей.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ХК СКА Санкт-Петербург
 45 лет назад хоккеисты СКА впервые поднялись на пьедестал почета чемпионата страны
 Пять плюс один. Советская эпоха — СКА Ленинград
 Бронза чемпионов
 История команды СКА, которая в 1987 году завоевала бронзу чемпионата СССР
 

Клубы КХЛ
Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России